Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1991 — двадцать четвёртый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Спишска-Нова-Весе и Прешове (Чехословакия) с 4 апреля по 11 апреля 1991 года. Чемпионом Европы стала сборная Чехословакии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

7-е место

Франция выбыла в группу В. Сборная СССР последний раз выступила на чемпионате, её правопреемником стала сборная России, сборные Латвии, Литвы, Беларуси и Украины стартовали в группе С, сборная Казахстана стартовала в аналогичном азиатском турнире.

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли с 23 по 30 марта 1991 года в Хаке (Испания).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Швейцария вышла в группу А, Нидерланды выбыли в группу C

Группа C 
Матчи прошли 7 — 10 марта в Софии (Болгария).

Великобритания вышла в группу В

Ссылки 
 Архив 

A
1991 год в хоккее
Чемпионаты Европы в Чехословакии
хоккей
Апрель 1991 года
Спорт в Чехословакии в 1991 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии